Koukou ist der Familienname folgender Personen:
 Djiman Koukou (* 1990), beninischer Fußballspieler
 George Koukou (* 1945), liberianischer Politiker

Koukou bezeichnet:
 Koukou (Togo), Dorf in der Region Kara in Togo